Roberto Inglese (Lucera, 12 de novembro de 1990) é um futebolista profissional italiano que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Parma.

Ligações externas 
 Perfil no Ogol.com

Naturais de Foggia (província)
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Pescara Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da A.C. Lumezzane
Futebolistas do Carpi Football Club 1909
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913